Grand Prix Cycliste la Marseillaise 2020 var den 41. udgave af cykelløbet Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. februar 2020. Løbet blev vundet af franske Benoît Cosnefroy fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Michael Valgren kørte for 
Andreas Stokbro kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2020
UCI Europe Tour 2020